Nathalie es un nombre femenino, y corresponde a la versión francesa del nombre Natalia.

Además puede referirse a:

 Nathalie, cantante italiana.
 Nathalie, localidad de Estados Unidos.
 Nathalie, lado B del sencillo Sinfonía nº40 / Nathalie de Dúo Albeniz.
 Nathalie, canción francesa de 1964 de Gilbert Bécaud.
 Nathalie X, película franco-española de 2003.